Короткий сгибатель мизинца () — мышца кисти.

Имеет вид небольшой уплощённой мышцы, которая располагается латеральнее мышцы, отводящей мизинец, прикрыт сверху короткой ладонной мышцей и кожей. Начинается от крючка крючковидной кости, удерживателя сгибателей и, направляясь дистально, прикрепляется к ладонной поверхности проксимальной фаланги мизинца.

Функция 

Сгибает проксимальную фалангу мизинца.

Примечания 

Мышцы верхней конечности